Lichtwoche steht für:
 eine nicht zum SI-Einheitensystem gehörige astronomische Längeneinheit, vergleiche Lichtjahr
 die Essener Lichtwochen
 die Rostocker Lichtwoche
 die Lichtwoche Sauerland

Siehe auch:
 Festival of Lights
 Lichterfest